Schewtschenkowe (ukrainisch , nach dem Lyriker Taras Schewtschenko; russische Entsprechung meist Schewtschenkowo []) heißen folgende Orte in der Ukraine:

Autonome Republik Krim:
Schewtschenkowe (Bachtschyssaraj), Dorf im Rajon Bachtschyssaraj

Oblast Charkiw:
Schewtschenkowe, Siedlung städtischen Typs im Rajon Schewtschenkowe
Schewtschenkowe (Kehytschiwka), Dorf im Rajon Kehytschiwka
Schewtschenkowe (Krasnokutsk), Dorf im Rajon Krasnokutsk
Schewtschenkowe (Perwomajskyj), Dorf im Rajon Perwomajskyj
Schewtschenkowe (Sachnowschtschyna, Taweschnja), Dorf im Rajon Sachnowschtschyna, Landratsgemeinde Taweschnja
Schewtschenkowe (Sachnowschtschyna), Dorf im Rajon Sachnowschtschyna, Landratsgemeinde Schewtschenkowe
Schewtschenkowe (Kupjansk), Dorf im Rajon Kupjansk
Schewtschenkowe (Walky), Dorf im Rajon Walky
Schewtschenkowe (Kupjansk, Malyj Burluk), Dorf im Rajon Kupjansk, ehemalige Landratsgemeinde Malyj Burluk
Schewtschenkowe (Kupjansk, Nowa Oleksandriwka), Dorf im Rajon Kupjansk, ehemalige Landratsgemeinde Nowa Oleksandriwka
Schewtschenkowe (Wowtschansk), Dorf im Rajon Wowtschansk

Oblast Dnipropetrowsk:
Schewtschenkowe (Krywyj Rih), Dorf im Rajon Krywyj Rih
Schewtschenkowe (Nikopol), Dorf im Rajon Nikopol
Schewtschenkowe (Wassylkiwka), Dorf im Rajon Wassylkiwka

Oblast Iwano-Frankiwsk:
Schewtschenkowe (Kalusch), Dorf im Rajon Kalusch
Schewtschenkowe (Iwano-Frankiwsk), Dorf im Rajon Iwano-Frankiwsk
Schewtschenkowe (Snjatyn), Dorf im Rajon Snjatyn

Oblast Kiew:
Schewtschenkowe (Browary), Dorf im Rajon Browary
Schewtschenkowe (Iwankiw, Dymarka), Dorf im Rajon Iwankiw, Landratsgemeinde Dymarka
Schewtschenkowe (Iwankiw, Roswaschiw), Dorf im Rajon Iwankiw, Landratsgemeinde Roswaschiw
Schewtschenkowe (Jahotyn), Dorf im Rajon Jahotyn
Schewtschenkowe (Kiew-Swjatoschyn), Dorf im Rajon Kiew-Swjatoschyn
Schewtschenkowe (Obuchiw), Dorf im Rajon Obuchiw
Schewtschenkowe (Perejaslaw-Chmelnyzkyj), Dorf im Rajon Perejaslaw-Chmelnyzkyj
Schewtschenkowe (Shuriwka), Dorf im Rajon Shuriwka
Schewtschenkowe (Wolodarka), Dorf im Rajon Wolodarka

 Schewtschenkowe (Poliske), ehemaliges Dorf im Rajon Poliske

Oblast Kirowohrad:
Schewtschenkowe (Kropywnyzkyj), Dorf im Rajon Kropywnyzkyj
Schewtschenkowe (Mala Wyska), Dorf im Rajon Mala Wyska
Schewtschenkowe (Snamjanka), Dorf im Rajon Snamjanka

Oblast Mykolajiw:
Schewtschenkowe (Baschtanka, Wilne Saporischschja), Dorf im Rajon Baschtanka, Landgemeinde Wilne Saporischschja
Schewtschenkowe (Baschtanka, Wolodymyriwka), Dorf im Rajon Baschtanka, Landgemeinde Wolodymyriwka
Schewtschenkowe (Mykolajiw, Schewtschenkowe), Dorf im Rajon Mykolajiw, Landgemeinde Schewtschenkowe
Schewtschenkowe (Mykolajiw), Dorf im Rajon Mykolajiw

Oblast Odessa:
Schewtschenkowe (Ananjiw), Dorf im Rajon Ananjiw
Schewtschenkowe (Beresiwka), Dorf im Rajon Beresiwka
Schewtschenkowe (Ismajil), Dorf im Rajon Ismajil
Schewtschenkowe (Rosdilna), Dorf im Rajon Rosdilna

Oblast Poltawa:
Schewtschenkowe (Hadjatsch), Dorf im Rajon Hadjatsch
Schewtschenkowe (Kotelwa), Dorf im Rajon Kotelwa
Schewtschenkowe (Lochwyzja), Dorf im Rajon Lochwyzja
Schewtschenkowe (Reschetyliwka), Dorf im Rajon Reschetyliwka

Oblast Saporischschja:
Schewtschenkowe (Berdjansk), Dorf im Rajon Berdjansk
Schewtschenkowe (Polohy), Dorf im Rajon Polohy, Stadtgemeinde Polohy
Schewtschenkowe (Polohy, Tokmak), Dorf im Rajon Polohy, Stadtgemeinde Tokmak
Schewtschenkowe (Saporischschja), Dorf im Rajon Saporischschja

Oblast Schytomyr:
Schewtschenkowe (Swjahel), Dorf im Rajon Swjahel
Schewtschenkowe (Korosten), Dorf im Rajon Korosten

Oblast Sumy:
Schewtschenkowe (Buryn), Dorf im Rajon Buryn
Schewtschenkowe (Hluchiw), Dorf im Rajon Hluchiw
Schewtschenkowe (Jampil), Dorf im Rajon Jampil
Schewtschenkowe (Konotop), Dorf im Rajon Konotop
Schewtschenkowe (Lebedyn), Dorf im Rajon Lebedyn
Schewtschenkowe (Sumy), Dorf im Rajon Sumy
Schewtschenkowe (Welyka Pyssariwka), Dorf im Rajon Welyka Pyssariwka

Oblast Ternopil:
Schewtschenkowe (Pidwolotschysk), Dorf im Rajon Pidwolotschysk

Oblast Tscherkassy:
Schewtschenkowe (Swenyhorodka), Dorf im Rajon Swenyhorodka

Oblast Tschernihiw:
Schewtschenkowe (Bachmatsch), Dorf im Rajon Bachmatsch

Oblast Winnyzja:
Schewtschenkowe (Bar), Dorf im Rajon Bar
Schewtschenkowe (Illinzi), Dorf im Rajon Illinzi
Schewtschenkowe (Schmerynka), Siedlung im Rajon Schmerynka

Bis 1947 trug das Dorf Meschyritschtschja in der Oblast Lwiw den Namen Schewtschenkowe.

Siehe auch:
 Schewtschenko
 Schewtschenka